De orthografische projectie kan verwijzen naar

 Orthografische azimutale projectie, kaartprojectie loodrecht op een vlak
 Orthografische cilinderprojectie, kaartprojectie loodrecht op een cilindermantel
 Orthografische projectie, bij technisch tekenen bestaande uit de metrische of platte projectie en de verhoudingsprojecties onder één bepaalde hoek.